Cunze ist der Name von

 Cunze (Angola), Fluss in Angola
 Haus Cunze, Kulturdenkmal in Niederkleen, Zur Burg 4
 Dietrich Joachim Theodor Cunze (1760–1822), deutscher evangelischer Geistlicher, Pädagoge und Historiker
 Dietrich Cunze (* 1. Oktober 1840 in Wolfenbüttel), deutscher Chemiker
 Shi Cunze, Person aus der Ming-Dynastie
 alternative Schreibweise für Tadeusz Kuntze (1727–1793), schlesischer Maler des Barock